Enzo Lattuca – politico italiano
 Massimo Lattuca – ex calciatore italiano